Somody Kálmán (1901–1964) színész
 Somody Kálmán (1943–2015) színész, politikus